Jan de Vries peut désigner :
 Jan de Vries (1890-1964), linguiste et mythographe germanique néerlandais ;
 Jan de Vries (1896-1939), athlète néerlandais ;
 Jan de Vries (1911-1964), missionnaire néerlandais assassiné pendant la rébellion Simba au Congo-Kinshasa ;
 Jan de Vries (1943-), historien et économiste américano-néerlandais ;
 Jan de Vries (pilote moto) (1944-2021), pilote de moto néerlandais, champion du monde en catégorie 50 cm3.